Sublimat bezeichnet

 Quecksilber(II)-chlorid
 das erhaltene Produkt einer Sublimation, siehe Sublimation (Phasenübergang)

Siehe auch: